Хо́пкинс, также Го́пкинс () — английская, валлийская или ирландская фамилия; также топоним.

Носители фамилии 
 Хопкинс, Анна (род. 1987) — канадская актриса.
  (1931—2011) — американский художник, скульптор и уфолог.
 Хопкинс, Бернард (род. 1965) — американский боксёр-профессионал.
 Хопкинс, Гарольд (1918—1994) — английский физик и инженер, оптик.
 Хопкинс, Гарри (1890—1946) — американский государственный деятель.
 Хопкинс, Джерард Мэнли (1844—1889) — английский поэт и католический священник.
 Хопкинс, Джесси Жакетта (более известна как Жакетта Хоукс; 1910—1996) — британская археолог и литератор.
 Хопкинс, Джон (род. 1979) — английский музыкальный продюсер, музыкант, диджей.
 Хопкинс, Джонс (1795—1873) — американский предприниматель, аболиционист и филантроп.
 Хопкинс, Джош (род. 1970) — американский актёр и композитор.
 Хопкинс, Кейтлин (род. 1964) — американская актриса, театральный режиссёр и кинопродюсер.
 
 
 Хопкинс, Марк (1802—1887) — американский просветитель и педагог.
 Хопкинс, Мел (1934—2010) — валлийский футболист.
 Хопкинс, Мириам (1902—1972) — американская актриса.
 Хопкинс, Мэтью (1620—1647) — английский охотник на ведьм.
 Хопкинс, Ники (1944—1994) — британский рок-музыкант, клавишник и певец.
 Хопкинс, Нил (род. 1977) — американский актёр.
 
 Хопкинс, Сэм Джон (1912—1982) — американский музыкант, блюзмен, известный под псевдонимом Лайтнин Хопкинс.
 Хопкинс, Тельма (род. 1948) — американская актриса и певица.
 Хопкинс, Томас Джонс — американский религиовед и индолог.
 Хопкинс, Уильям (1793—1866) — английский геолог и математик.
 Хопкинс, Франсис Анна (1838—1919) — канадская художница.
 Хопкинс, Фредерик Гоуленд (1861—1947) — английский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1929).
 Хопкинс, Энтони (род. 1937) — британо-американский актёр, режиссёр.

Топоним 
 Хопкинс — город в округе Хеннепин, штат Миннесота, США.

См. также 
 Университет Джонса Хопкинса